31-я ежегодная премия Nickelodeon Kids’ Choice Awards состоялась 24 марта 2018 года, в Форуме в Инглвуде, штат Калифорния. Ведущим премии был Джон Сина. В Форуме премия проводится уже в третий раз (до этого в 2015 и в 2016 году).

Перед церемонией состоялась премьера серии телесериала «Опасный Генри». После церемонии был показан новый эпизод «Команда Рыцарей».

Ведущие 
 Джон Сина
 Бреанна Иде & Рикардо Уртадо (preshow)
 Даниэлла Моне (оранжевая дорожка)

Исполнители

Победители и номинанты 

Номинанты были объявлены 26 февраля 2018 года.

Победители перечислены первыми и жирным шрифтом.

Фильмы

Телевидение

Музыка

Другие категории

Примечания 

2018 год в США
Награды по алфавиту
Kids’ Choice Awards
Награды, появившиеся в 1988 году
2018 год в Калифорнии
События 24 марта
Март 2018 года
Телевизионные премии 2018 года
Кинопремии 2018 года